Cardeña kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cardeña (kommunhuvudort), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Cardeña (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 

Robotskapade Spanienförgreningar